A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) é uma instituição pública de fomento à pesquisa científica do Governo do Estado do Ceará.

História
Foi criada pela Lei 11.752 de 12 de novembro de 1990 como instituição de direito público com autonomia administrativo e financeira, regida por um estatuto e pelas normas de Direito Público relativas a Fundações e, pela Legislação Estadual que lhe for pertinente. Vincula-se funcionalmente à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará e tem sede em Fortaleza.

Finalidades legais
A FUNCAP tem por finalidade o amparo à pesquisa científica e tecnológica no Ceará, em caráter autônomo ou complementar ao fomento provido pelo Sistema Federal de Ciência e Tecnologia. Compete à FUNCAP estimular o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado do Ceará, por meio do incentivo e fomento à pesquisa, à formação e capacitação de recursos humanos, ao fomento e desenvolvimento da tecnologia e à difusão dos conhecimentos científicos e técnicos produzidos.

Ligações externas
Site da FUNCAP

Fundações de apoio à pesquisa do Brasil
Instituições governamentais estaduais do Ceará

Ciência e tecnologia em Fortaleza